Wolf River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Wolf River, Nebenfluss des Mississippi River in Tennessee
 Wolf River (Bay St. Louis), Zufluss der Bay St. Louis in Mississippi
 Wolf River (Fox River), Nebenfluss des Fox River in Wisconsin
 Wolf River (Missouri River), Nebenfluss des Missouri River in Kansas
 Wolf River (North Fork Eau Claire River), Nebenfluss des North Fork Eau Claire River in Wisconsin
 Wolf River (Obey River), Nebenfluss des Obey River in Tennessee

in Kanada:
 Wolf River (Vancouver Island) in British-Columbia
 Wolf River (Knee Lake) in Manitoba
 Wolf River (Sverdrup-Kanal) in Nunavut
 Wolf River (Nisutlin River) im Yukon-Territorium

Wolf River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wolf River (Langlade County, Wisconsin)
 Wolf River (Winnebago County, Wisconsin)